Ме́лвилл — фамилия.

Известные носители 
 Мелвилл, Герман (1819—1891) — американский писатель, поэт и моряк.
 Мелвилл, Артур (1855—1904) — шотландский художник, мастер акварели.
 Мелвилл, Майкл (род. 1940) — пилот первого частного пилотируемого коммерческого суборбитального космического корабля SpaceShipOne.
 Мелвилл, Мюррей — шотландский кёрлингист.
 Мелвилл, Полин (род. 1948) — британская актриса и писательница гайанского происхождения.
 Ричард Мелвилл Холл (, более известный как Моби; род. 1965) — американский диджей, певец-песенник, композитор и исполнитель.
 Виконты Мелвилл:
 Дандас, Генри (1742—1811) — 1-й виконт Мелвилл.
 Дандас, Роберт (1771—1851) — 2-й виконт Мелвилл.
 Дандас, Генри (1801—1876) — 3-й виконт Мелвилл.
 Мелвилл, Фред (1882—1940) — британский филателист и автор филателистической литературы.
 Мелвилл, Эндрю (1545—1622) — шотландский богослов и религиозный реформатор.

Топонимы 
 Мелвилл — остров в Канадском Арктическом архипелаге, назван в честь Роберта Дандаса, 2-го виконта Мелвилл.
 Мелвилл — крупное озеро на полуострове Лабрадор в Канаде, названо в честь Роберта Дандаса, 2-го виконта Мелвилл.
 Мелвилл — остров на севере Австралии, в составе Северной территории, назван в честь Роберта Дандаса, 2-го виконта Мелвилл.
 Мелвилл — полуостров в Канаде.
 Мелвилл — канадский город, расположенный в провинции Саскачеван.
 Мелвилл — залив моря Баффина у северо западного берега Гренландии.

См. также